El término Pecas puede hacer referencia a varios conceptos:
 
 En dermatología, las pecas son discromías (alteraciones del color de la piel).
 Pecas Mónaco, cantante y compositor argentino.
 Pecas, personaje de ficción de la serie animada Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy.